Ogura bezeichnet:
 einen See in der Präfektur Kyōto: Ogura (See)
 einen Bahnhof in Uji: Bahnhof Ogura
 einen Hafen in Kitakyūshū
 eine Rote Bohnenpaste
 eine japanische Gedichtanthologie: Ogura Hyakunin Isshu

Ogura ist der Familienname folgender Personen:

 Ai Ogura (* 2001), japanischer Motorradrennfahrer
 Kei Ogura, Sänger, Songwriter und Komponist
 Ogura Kinnosuke (1885–1962), japanischer Mathematiker, Mathematikpädagoge und Mathematikhistoriker
 Kumiko Ogura (* 1983), japanische Badmintonspielerin
 Ogura Masatsune (1875–1961), japanischer Geschäftsmann und Politiker
 Ogura Rō (1916–1990), japanischer Komponist und Autor
 Ogura Shimpei (1882–1944), japanischer Geisteswissenschtler und Kenner des Koreanischen
 Shōhei Ogura (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Takafumi Ogura (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Tetsuya Ogura (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Ogura Tsuneyoshi (1924–2007), japanischer Karatemeister
 Tsutomu Ogura (* 1966), japanischer Fußballspieler
 Ogura Yuki (1895–2000), japanische Malerin
 Yūko Ogura (* 1983), japanisches Model und Sängerin

Ogura ist der Name folgender Personen:
 Ogura Yonesuke Itoh, Maler